Matari kan syfta på:
 Matar, stadsdel i Vanda, Finland
 Matari (ö i Finland), ö i Norra Karelen, Finland